Pokoli szomszédok – videójáték
 Pokoli szomszédok – rajzfilmsorozat